Seznam jazz klarinetistov

A 
 Woody Allen

B 
 Don Byron

C 
 John Carter

D 
 Eddie Daniels - Eric Dolphy

F
 Pete Fountain - Buddy DeFranco

G 
 Benny Goodman - Jimmy Giuffre

H 
 Edmond Hall - Woody Herman

J 
 Theo Jörgensmann

K 
 Rolf Kühn

M 
 Mezz Mezzrow

R 
 Perry Robinson - Pee Wee Russell

S 
 Tony Scott - Artie Shaw - Milenko Stefanović

T 
 Gianluigi Trovesi

W 
 Putte Wickman

Nepopolni seznami